Островной — топоним в России:

 Островной — город в Мурманской области.
 Островной — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Островной — государственный природный заказник на о. Итуруп.
 Островной — мыс в заливе Шелихова.
 Островной — мыс в бухте Нагаева.
 Островной — залив в заливе Шелихова.

См. также 
 Островной водяной печник
 Островной мост
 Островной полоз
 Островной пошиб
 Островной проезд
 Маяк-Островной
 Островянский